El término kven puede referirse a:

 El pueblo kven, una minoría étnica de Noruega. 
 El idioma kven, propio de dicha minoría étnica.